Була́ткин — русская фамилия; имеет женскую форму Булаткина.

Известные носители 
 Булаткин, Алексей Семёнович (1890—1919) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России.
 Булаткин, Егор Николаевич (более известен как Егор Крид; род. 1994) — российский певец, композитор и поэт.
 Булаткин, Константин Филиппович (1889—1925) — участник Гражданской войны.
 Булаткин, Николай Иванович (род. 1958) — российский актёр.
 Булаткин, Олег Николаевич (род. 1952) — советский белорусский легкоатлет.
 Булаткин, Павел Петрович (1937—2007) — Герой Социалистического Труда, снаряжальщик химического завода.

См. также 
 Булахтин
 Булатов